D'une manière générale, une coalition désigne une union momentanée pour faire face à une problématique d'ordre politique particulière. En cela, elle se distingue d'une .

En politique, le terme de coalition peut désigner :
 une coalition entre plusieurs partis politiques  possédant des idées communes, en vue de se présenter conjointement aux élections, de réaliser des actions communes, ou de former un groupe parlementaire ;
Coalition, confédération politique australienne constituée de plusieurs partis politiques de centre-droit, et qui existe sous des formes variées depuis 1923 ;
 un gouvernement de coalition est un gouvernement représentant plusieurs partis de sensibilité politique différente. Voir en particulier les  et la coalition en Allemagne.

Une coalition peut également désigner une union militaire dans le cadre d'une guerre :
 en Afghanistan : coalition internationale en Afghanistan ;
 en Irak : coalition militaire en Irak, dite Coalition of the willing en anglais ;
 en Libye : coalition militaire en Libye, selon la résolution 1973 des Nations Unies ;
 la Révolution française et le Premier Empire ont entraîné la formation de plusieurs alliances contre la France entre 1792 et 1815 :
 la première coalition est une coalition formée entre 1792 et 1797, par les puissances européennes contre la France révolutionnaire ;
 la deuxième coalition (1798 – 1801) désigne le deuxième groupement de plusieurs puissances européennes pour contenir la France révolutionnaire, si possible abattre le régime républicain et rétablir la monarchie ;
 la troisième coalition a été conclue en 1805 contre Napoléon I entre le Royaume-Uni, la Russie, l'Autriche et la Suède ;
 la quatrième coalition (1806 – 1807) fut formée le  contre la France napoléonienne par le Royaume-Uni, la Russie et la Prusse, cette dernière refusant la nouvelle organisation de l'Allemagne (confédération du Rhin), imposée par Napoléon ;
 la cinquième coalition est une alliance entre l'Autriche et le Royaume-Uni formée en 1809 pour combattre l'Empire français de Napoléon ;
 la sixième coalition (1812 – 1814) réunit le Royaume-Uni et la Russie, rejoints plus tard par la Prusse, puis par la Suède, l'Autriche et un certain nombre d'États allemands contre la France de Napoléon ;
 la septième coalition est formée en toute hâte en 1815 après le retour de Napoléon  et avant son entrée à Paris.

Voir aussi 
 Alliés